GOK steht als Abkürzung für:

 Geländeoberkante
 Grundlagen der orthodoxen Kultur (; Abk. ОПК / OPK), ein Unterrichtsmodul des Faches Grundlagen der religiösen Kulturen und der säkularen Ethik in Russland  
 Grundordnung des Kirchenjahres, die amtliche Beschreibung und Erklärung des Liturgischen Jahres der römisch-katholischen Kirche von 1969

GOK bezeichnet:
 GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG, Hersteller von Komponenten für Flüssiggasgeräte in Marktbreit, Unterfranken

Gok bezeichnet:
 einen Bundesstaat des Südsudan, siehe Gok (Bundesstaat)

Gok ist der Familienname folgender Personen:
 
 Carl Gottfried Gok (1869–1945), deutscher Geschäftsmann und Politiker
 Johanna Christiana Gok (1748–1828), Mutter und Vormund Hölderlins
 Karl Gok (1776–1849), Weinbauexperte und Halbbruder Hölderlins

Siehe auch:
 Gock
 GOC
 Gog
 Gogg
 GÖK

Abkürzung